Elminae  — подсемейство жуков из семейства речников.

Описание 
Покровы тела очень сильно склеротизированы, а голова способна втягивается в переднегрудь.

Экология 
Обитают как правило в ручьях и реках, реже по берегам озёр. Предпочитают песчаные, гравийные или каменистые субстраты. Виды рода Graphelmis и некоторые виды Macronychus строго связаны с упавшей в воду древесиной. Их можно встретить на глубине до 10 м и более.

Классификация 
Подсемейство объединяет около 1200 видов в 120 родах
 триба: Ancyronychini Ganglbauer, 1904
 
 триба: Elmini Curtis, 1830
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 триба: Macronychini Curtis, 1830
 
 
 Неопределённые

Примечания

Литература 
 Arnett, R. H. Jr., M. C. Thomas, P. E. Skelley and J. H. Frank. (eds.). (21 June 2002). American Beetles, Volume II: Polyphaga: Scarabaeoidea through Curculionoidea. CRC Press LLC, Boca Raton, Florida .

Ссылки 
 NCBI Taxonomy Browser, Elminae
Речники
Подсемейства насекомых